St Martin-in-the-Fields est la traduction anglaise de Saint-Martin-des-Champs, en référence à Martin de Tours. Il donne lieu, dans les pays anglo-saxons à divers appellations.

 St Martin-in-the-Fields, une église de Londres, en Angleterre, Royaume-Uni
 , une peinture de William Logsdail, où l'on aperçoit l'église.
 , une école pour filles établie en 1699 en Angleterre.
 Academy of St Martin-in-the-Fields, un orchestre de chambre britannique.